Зайцев, Юрий:
 Зайцев, Юрий Васильевич (1931—2009) — заслуженный деятель науки РФ (2000), доктор технических наук, профессор.
 Зайцев, Юрий Викторович (род. 1970) — Глава Республики Марий Эл.
 Зайцев, Юрий Владимирович (1933—2018) — российский учёный и дипломат. Ректор Международного института XXI века.
 Зайцев, Юрий Константинович (род. 1951) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.
 Зайцев, Юрий Фёдорович (род. 1955) — театральный режиссёр, режиссёр телевидения.